Alloneuron är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Alloneuron ingår i familjen Melastomataceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrtenordningen
Alloneuron